«Santa Isabel» puede referirse a:

Personas 

 Santa Isabel, madre de San Juan Bautista.
 Santa Isabel de Hungría (1207-1231), santa de la Iglesia Católica.
 Santa Isabel de Portugal, hija de Pedro de Aragón, santa de la Iglesia Católica, reina consorte de Portugal e infanta de Aragón.
 Santa Isabel Fiódorovna, santa de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
 Isabel de Francia, princesa francesa (1225-1270) y beata de la Iglesia Católica.

Instituciones 

 Colegio Mayor Universitario Santa Isabel, institución educativa de Zaragoza.
 Santa Isabel, cadena de supermercados de Chile.
 Institución Educativa Santa Isabel, colegio de la ciudad de Huancayo, Perú.

Toponimia

Geografía 

 Poza de Santa Isabel, depresión submarina en la Bahía de Cádiz, España.
 Nevado de Santa Isabel, eminencia de Colombia.
 Isla de Santa Isabel, de las Islas Salomón.
 Zona arqueológica Santa Isabel, antigua ciudad maya en Fraijanes, Guatemala

Divisiones administrativas 

 Santa Isabel, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
 el Barrio Santa Isabel, barrio de la Ciudad de Córdoba, Argentina.
 Santa Isabel, localidad de la Provincia de La Pampa, Argentina.
 Santa Isabel, municipio de São Paulo, Brasil.
 Santa Isabel, barrio de São Gonçalo, Río de Janeiro, Brasil.
 Barrio Santa Isabel, barrio de Bogotá, Colombia.
 Santa Isabel, municipio en el departamento de Tolima, Colombia.
 Santa Isabel, cantón de la provincia de Azuay, Ecuador.
 Barrio Santa Isabel, barrio de Málaga, España.
 Santa Isabel, distrito de la ciudad de Zaragoza, España.
 Santa Isabel, antiguo nombre de Malabo, ciudad de Guinea Ecuatorial.
 Santa Isabel, localidad del estado de Chihuahua, México.
 Santa Isabel, localidad del estado de Baja California, México.
 Santa Isabel, municipio de México.
 Santa Isabel, distrito de Panamá.
 Santa Isabel de la Pedrera, localidad balnearia del departamento de Rocha, Uruguay.
 Santa Isabel, antiguo nombre de Paso de los Toros, ciudad de Uruguay.
 Santa Isabel, municipio de Puerto Rico, situado en la costa sur de la isla.
 Santa Isabel, localidad de Venezuela.

Transporte 
 Santa Isabel, barco hundido en la costa gallega el 4 de enero de 1921.
 Estación Santa Isabel (desambiguación).